Mk48 dízelmozdony
Mk48 géppuska